Gillis Rombouts, pittore fiammingo del XVII secolo
 Salomon Rombouts, pittore fiammingo del XVII secolo, figlio del precedente
 Theodoor Rombouts, pittore fiammingo del XVII secolo